Sesostris es la transcripción griega de Senusret o Senusert, un nombre egipcio, el cual puede referirse a:

Sesostris (Heródoto), un rey de Egipto mencionado por Heródoto;
Sesostris I, faraón de la dinastía XII de Egipto;
Sesostris II, nieto de Sesostris I;
Sesostris III, hijo de Sesostris II;
Sesostris IV, faraón de la dinastía XIII de Egipto y
Sesostris (visir), gran visir de los faraones Sesostris I y Amenemhat II.